Brouzet est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Brouzet-lès-Alès, une commune française située dans le département du Gard, en région Occitanie ; 
 Brouzet-lès-Quissac, une autre commune française située dans le département du Gard, en région Occitanie.

Patronyme 

 Olivier Brouzet (1972-), un joueur de rugby à XV français. 
 Yves Brouzet (1948-2003), est un athlète français.

Lien externe